

Anno 
 1818 – (MDCCCXVIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1818 a.C.

Matematica 
 1818 – numero naturale

Astronomia 
 1818 Brahms – asteroide della fascia principale del sistema solare
 NGC 1818 – ammasso globulare nella costellazione del Dorado